Бислет игре 2019. је пети од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019, који је одржан 13. јуна 2019. на Бислет стадиону у Ослу, (Норвешка).

Сатница

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 21:00.

Ветар +0,9 м/с

Шангај | Осло | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

Миља 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 21:51.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

3.000 м 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 20:25.

Шангај | Рим | Осло | Лозана | Цирих

400 м препоне 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 21:32.

Шангај | Стокхолм | Осло | Јуџин | Бирмингем | Париз | Цирих

Скок мотком 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 19:30.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Бацање копља 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 20:30.

Шангај | Осло | Монако | Бирмингем | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 21:41.

Ветар: -0,7 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Монако | Бирмингем | Цирих

100 м препоне 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 20:47.

Ветар: +1,1 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

400 м препоне (ж) 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 20:03.

Доха | Рим | Осло | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 21:10.

Шангај | Осло | Јуџин | Бирмингем | Цирих

Скок увис 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 19:00.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Монако | Брисел

Троскок 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 20:17.

Осло | Лозана | Монако | Париз | Цирих

1 Повукла се са такмичења

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 13. јуна 2019. године у 19:15.

Шангај | Осло | Јуџин | Лозана | Цирих

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 5. митинга

Бислет игре
ИААФ Дијамантска лига 2019.